Hamburger Concerto — четвёртый студийный альбом голландской прог-рок-группы Focus. Альбом был выпущен в 1974 году и достиг 20-го места в чартах Великобритании. Заглавный трек основан на «Вариациях на тему Гайдна» Иоганнеса Брамса.

Список композиций

Сторона 1 
 «Delitae Musicae» (Ян Аккерман) — 1:13
 «Harem Scarem» (Тийс ван Лейр) — 5:50
 «La Cathedrale de Strasbourg» (Тийс ван Лейр) — 5:00
 «Birth» (Ян Аккерман) — 7:45

Сторона 2 
 «Hamburger Concerto» — 20:18
 «Starter» (Тийс ван Лейр)
 «Rare» (Ян Аккерман)
 «Medium I» (Тийс ван Лейр)
 «Medium II» (Ян Аккерман)
 «Well Done» (Тийс ван Лейр)
 «One for the Road» (Ян Аккерман)

Бонус-трек CD 
 «Early Birth» (Ян Аккерман) — (2:54)

Участники записи 
 Тийс Ван Лейр — орган, флейта, фортепиано, клавесин, синтезатор Муга, синтезатор ARP, блокфлейта, меллотрон
 Ян Аккерман — гитара
 Берт Рюитер — бас-гитара
 Колин Аллен — ударные

Примечания 

Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Atco Records
Focus (группа)